Buzzard Roost Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Buzzard Roost Lake (Kalifornien)
 Buzzard Roost Lake (Frio County, Texas)
 Buzzard Roost Lake (Liberty County, Texas)